Црква Усековења главе Светог Јована Крститеља се налази у Лебану, надомак Лесковца, у ужем центру града. Ради се о спомен-цркви са костурницом. Њену изградњу помогао је краљ Александар Карађорђевић. Спомен-плоча је постављена 1932. године од стране захвалних становника Лебана. Звоник цркве је дограђен касније, 1935. године.

Види још 
 Цркве општине Лебане
 Јабланичко намесништво
 Манастири и цркве Јужне и источне Србије

Референце

Спољашње везе 

Цркве Епархије нишке
Верски објекти у Лебану
Православни храмови у Србији